Riccardo Filangieri (1195 ca. –  1275-78), nobile e militare italiano, signore di Pozzuoli, maresciallo e balì del Regno di Gerusalemme;
 Riccardo Filangieri (1215-20 – 1266-68), nobile italiano, conte di Marsico e Satriano, maresciallo, podestà di Napoli, vicario del Regno di Sicilia e viceré del Regno di Gerusalemme;
 Riccardo Serafino Filangieri (Lapio, 24 aprile 1713 – Napoli, 14 settembre 1782), arcivescovo di Palermo e presidente del Regno di Sicilia;
 Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga (Napoli, 16 aprile 1882 – Napoli, 21 luglio 1959), archivista, storico e genealogista italiano.